ТЧХ — многозначная аббревиатура:
 ТЧХ — температурно-частотная характеристика (электроника)
 ТЧХ — тестирование частичным ходом (электропривод)
 ТЧХ — «Тайна Чингис Хаана», фильм